Musil é um sobrenome tcheco que pode referir a:

 Alois Musil - explorador checo
 Cyril Musil - esquiador checoslovaco
 František "Frank" Musil - jogador de hóquei no gelo
 Robert Musil - escritor austríaco

Sobrenomes
Desambiguações de sobrenomes